

Patronyme
 Valérie Rabault, (1973- ), est une économiste et femme politique française.
 René Rabault, (1910-1993),  est un homme de théâtre, décorateur et écrivain français.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français